Элк-Крик (, ) — топоним США.

Топоним 
  — река в Западной Виргинии.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — деревня в Небраске.
  — тауншип в Небраске.
  — река в Орегоне.
  — река в Пенсильвании.
  — тауншип в Пенсильвании.

См. также 
 Элк () — город в Польше.

 Элк-Айленд (Лосиный остров) — национальный парк в Альберте, Канада.
 Элк-Лейк (Лосиное озеро) — топонимы Канады и США.
 Элк-Маунтин (Лосиная гора) — городок в Вайоминге, США.
 Элк-Ривер (Лосиная река) — топонимы Канады и США.
 Элк-Сити (Лосиный город) — топонимы США.

Страницы значений:Географические объекты